Iván García (atleet), Cubaans atleet
 Iván García (schoonspringer), Mexicaans schoonspringer
 Iván García (voetballer), Venezolaans voetballer
 Iván García (wielrenner), Spaans wielrenner